

Architettura 
 Pignóne – La parte di una facciata che s'innalza a triangolo per reggere gli spioventi del tetto

Arte
 Pignone – Scultura bronzea dell'Antica Roma, oggi nel cortile della Pigna del Palazzo Apostolico

Aziende
 Nuovo Pignone – azienda fiorentina produttrice di compressori e turbine

Geografia
 Pignone – comune in provincia della Spezia (Liguria)
 Pignone – quartiere di Firenze (Toscana)
 Pignone – affluente del fiume Vara

Meccanica
 Pignone –  ruota dentata più piccola in un sistema di trasmissione a corona e pignone
 Pacco pignoni – ruote dentate delle biciclette posizionate alla ruota

Note